Wild Child (band), Amerikaanse indieband
 Wild Child (Enya), lied van Enya
 Wild Child (film), Amerikaanse film uit 2008
 Wild Child (Marvel), personage uit stripverhaal
 Wild Child (The Black Keys)